Клин може бити:

 Клин, једноставан алат
 Клин (град), град у Русији
 Клин (Наместово), насеље у округу Наместово, Жилински крај, Словачка Република
 Клин на Бодрогу, насеље у округу Требишов, Кошички крај, Словачка Република
 Клин (лист)